Кубок Уэльса по футболу (, ) — национальный футбольный кубок Уэльса, проводящийся с 1877 года.

Первый матч этого турнира состоялся 30 октября 1877 года, «Друидс» выиграли у «Ньютауна» со счётом 1:0. Капитаном той команды был Ллевилин Кенрик (:en:Llewelyn Kenrick), основатель Футбольной ассоциации Уэльса.

Чаще всего этот кубок выигрывали «Рексем» — 23 раза, «Кардифф Сити» — 22 и «Суонси Сити» — 10. Английские клубы много раз участвовали в розыгрыше (10 из них побеждали и 5 играли в финале), самый успешный клуб — «Шрусбери Таун» (6 побед и 3 поражения в финале).

В кубке участвует 135 команд. С 1995 года в кубке запрещено участие клубов, не входящих в  (уэльские клубы играют также в английских лигах). 20 апреля 2011 года Футбольная ассоциация Уэльса разрешила всем таким клубам Уэльса участвовать в розыгрыше и три клуба приняли предложение («Мертир Таун», «Ньюпорт Каунти», «Рексем») и 3 — нет («Кардифф Сити», «Колуин-Бей», «Суонси Сити»). Победитель получает путёвку в Лигу Европы УЕФА (до 1999 года — в Кубок обладателей кубков УЕФА). Предполагалось, что клубы из английской лиги могут попасть в еврокубки в случае победы в кубке Уэльса, но в марте 2012 года УЕФА было оговорено, что английские клубы, принимающие участие в английской лиге, в случае победы в кубке Уэльса, как и раньше, к еврокубкам допускаются не будут.

Финалы Кубка Уэльса с 1878 года 

 * победа по пенальти
 ** победа после дополнительного времени

Источники 
 Травкин Н. И. Планета Футбол: Путеводитель по странам и континентам. М., 2002
 Футбол. Полная иллюстрированная энциклопедия мирового футбола (под ред. С. Н. Шмитько). М., 2000. С.236-237

Примечания

Ссылки 
 Статистика кубка Уэльса на сайте Welsh Football Data Archive 

Футбольные соревнования в Уэльсе
Уэльс
Появились в 1877 году